spoorlijn Rorschach - Heiden van de Zwitserse spoorwegmaatschappij Rorschach-Heiden-Bergbahn (RHB). 
Rhätische Bahn (RhB), Zwitserse spoorwegmaatschappij in het kanton Graubünden.
Duitse Rhein-Haardtbahn (RHB)